Cephalon (auch Kephalon geschrieben, zu altgriechisch κεφαλή, der Kopf) steht für:

 Cephalon (Anatomie), den vordersten Körperabschnitt von Krebstieren und Trilobiten
 Cephalon (Unternehmen), ein Pharma-Unternehmen

Siehe auch:

 Encephalon, unter Gehirn